Анатолий Степанович Лутиков (5 февраля 1933, Ленинград — 23 октября 1989, Тирасполь) — советский шахматист, Гроссмейстер (1969), Инструктор по спорту.

Блестящий блицор, в знаменитых блицах ЦШК 1958 года, выиграл у Р. Д. Фишера примерно 20 партий из 30.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература 
 
 
 

 Шахматное наследие А. С. Лутикова = Chess heritage of A. S. Lutikov : [Сборник / Авт.-сост. А. А. Александров, О. А. Лутиков]. — Новосибирск : ВО «Наука», 1993. — 304 с., [1] л. портр. : ил. ;
 Мои показания : [Портр. людей ушедшей эпохи] / Генна Сосонко. — М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2003. — С. 266.
 Антошин, В. Победа А. Лутикова. [К итогам XIX первенства РСФСР по шахматам]. // Шахматы в СССР, — 1960, — № 3, — С. 82—84.
 Баранов, Б. Крутыми дорогами. [О гроссмейстере А. Лутикове]. // Шахматы в СССР, — 1969, — № 7, — С. 14—15.
 Барановский, П. Всесоюзные юношеские соревнования. // Шахматы в СССР, — 1949, — № 10, — С. 281—286.

Ссылки 
 
 Выступления Анатолия Лутикова на шахматных олимпиадах

Шахматисты СССР
Чемпионы России по шахматам